

Support d’écriture et de lecture 
Tablette à écrire, dont tablette de cire, tablette d'argile, ou d'ivoire, employées dans l'Antiquité
:Catégorie:Tablette à écrire
:Catégorie:Tablette d'argile : Tablettes de Tărtăria, Tablette de Marsiliana, Tablette de Gezer
 Tablette ancestrale, ou tablette spirituelle : tablette utilisée dans les cultures d'Asie de l'Est pour honorer une divinité ou la mémoire d'un ancêtre.

Généalogie : Tomes & Recueils :
 Tablettes des Flandres (1948)
 Tablettes du Hainaut (1955)
 Tablettes du Brabant (1956)

Informatique
 Tablette graphique : périphérique informatique permettant de saisir des éléments graphiques sur un ordinateur personnel.
 Tablette tactile : appareil portable en forme de tablette, ayant pour interface un écran tactile, qui intègre plusieurs applications et permet notamment d'accéder à des contenus multimédias.
 Certaines liseuses proches de la tablette tactile : appareil portatif en forme de tablette doté d'un écran qui permet de stocker et de lire des livres numériques ou autres.

Architecture et construction 
 Tablette, élément d'architecture militaire.
 Tablette de fenêtre, élément de fenêtre placé côté intérieur, en pied de fenêtre, généralement en pierre ou en bois.
 Une tablette est un élément plan placé horizontalement, généralement fixé ou attenant à un mur, destinée à servir de rangement à divers objets. Suivant l'emplacement et la destination, la tablette est constituée de différents matériaux.
 Une tablette, élément de table généralement en porcelaine sanitaire, en matière synthétique ou en verre trempé, fixé au mur par des vis et chevilles, permettant de recueillir les brosses à dents et autres article de toilette.
 Tablette - Planches posées horizontalement sur des tasseaux ou assemblées dans des montants, servant à placer des livres dans une bibliothèque, des effets dans une armoire, des ustensiles dans une cuisine.

Géographie 
Tablettes est un sommet du massif du Jura, en Suisse dans le Canton de Neuchâtel.

Voir aussi 
Le mot tablette peut désigner aussi une forme sous laquelle se présente 
 un produit alimentaire comme la tablette de chocolat, la tablette de chewing-gum, 
 un médicament, c'est-à-dire une forme galénique, un comprimé de forme rectangulaire à laisser fondre dans la bouche.